Карбальеда-де-Авия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибейро. Занимает площадь 47,01 км². Население 1523 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе